Чемпионат Папуа-Новой Гвинеи по футболу или Национальная Футбольная Лига () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Папуа-Новой Гвинеи, разыгрываемый с 2006 года.

Клубы в сезон 2015/16

Зона Север

Зона Юг

Чемпионы 
Результаты финальных матчей:

Примечания:
 Матч остановлен на 70-ой минуте.

Достижения по клубам

Примечания 

Футбол в Папуа — Новой Гвинее
Папуа-Новая Гвинея